Мушкаров:

Персоналии 
 Мушкаров, Иван Николаевич (род. 1922) — полный кавалер ордена Славы.

Топоним 
 Мушкаров — село в Борщёвском районе Тернопольской области Украины.